Швабхаузен (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Швабхаузен (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.